Die K5 League Chungcheongbuk-do 2022 war die vierte Spielzeit als höchste Amateurspielklasse im südkoreanischen Fußball. Die Saison begann am 26. März und endete am 15. Oktober. Anschließend folgen die Play-off-Spiele. Vorjahrestaffelsieger ist Cheongju SMC Engineering FC.

Veränderung zur Vorsaison 
 Cheongju Cheongwon Naesu FC nannte sich in Cheongju Cheongwon FC um

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Spielplan

Hinrunde

Rückrunde

Weblinks 
 Spielberichte der K5 League Chungcheongbuk-do 2022 auf joinkfa.com (koreanisch)

2022
Fußballsaison 2022